Чемпіонат Швейцарії з хокею 1935 — 25-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став удев'яте (вшосте поспіль) ХК «Давос».

Схід

Центр

Захід

Фінальний раунд

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія